Бага-Чоносовское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Целинном районе Калмыкии.

Административный центр — Бага-Чонос.

География 

Бага-Чоновское СМО расположено в основном в пределах Ергенинской возвышенности, восточная часть СМО - на Прикаспийской низменности. Границы Бага-Чоносовского СМО установлены Законом Республики Калмыкия "Об установлении границ Бага-Чоносовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия" от 25 декабря 2002 года № 280-II-З. Общая площадь в границах СМО - 42890 га, в том числе: земли сельхозназначения - 42216 га (пашня - 9409 га, пастбища - 32084 га, сенокосы - 723 га).

СМО граничит:
 на востоке с Ялмтинским СМО, 
 на юге - с Целинным СМО, 
 на западе - с Найнтахинским СМО, 
 на севере  - с Оватинским и Шаттинским СМО (Кетченеровский район).

Население 

Численность постоянно проживающего населения на территории сельского муниципального образования по состоянию на 01.10.2011 года составляет  691 человек, из них калмыки составляют 75 % (518 чел.), русские - 13 % (89 чел.), чеченцы - 7,2% (50 чел.), даргинцы - 2,5 % (17 чел)  и прочие национальности (аварцы,  литовцы, татары, азербайджанцы, армяне, казахи, осетины, украинцы, удмурты) - 2,5 % (17 чел.).

Состав поселения

Экономика 

Хозяйственную деятельность на территории СМО осуществляют:
 СПК «Цаган-Элсн» 
 ООО «Мясо Калмыкии» 
 МУП БЧСМО РК «Бага-Чоносовский коммунальник» 
 17 крестьянско-фермерских хозяйств, 
 150 личных подсобных хозяйств, 
 3 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих торговую деятельность.

Примечания

Ссылки 
 Целинский район

Муниципальные образования Целинного района Калмыкии
Сельские поселения Калмыкии